Yvrac egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
1968–2001 Jean Guillot
2001–2014 Jacques Mayoux
2014–2020 Francis Dang

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 Prefektúrák

Gironde megye települései